Валерий Михайлович Алистаров (28 ноября 1957, Калуга) — советский, российский и украинский футболист. Большую часть карьеры провёл в «Металлурге» (Запорожье), «Буковине» (Черновцы) и футбольных клубах города Калуга. Провёл более 600 официальных матчей в составе различных команд, играл под руководством таких известных тренеров, как: Александр Томах и Ефим Школьников. Мастер спорта СССР.

Биография 
Воспитанник калужского «Локомотива», где и начинал играть в футбол во второй союзной лиге. В 1982 году был приглашён в запорожский «Металлург», в составе которого провёл более 250 матчей в первой лиге чемпионата СССР. 

В 1989 году перешел в черновицкую «Буковину», в составе которой в сезоне 1990 стал победителем Второй лиги СССР. Защищал цвета буковинской команды до 1992 года и провёл свыше 150 матчей. 

Также выступал и в высшей лиге чемпионата Украины за «Кремень» (Кременчуг) и ту же «Буковину», где был капитаном команды. Позже играл за команды «Турбостроитель» (Калуга) и «Торгмаш» (Люберцы).

Карьеру игрока продолжал до 2008 года, выступая на любительском уровне за думиничскую «Зарю», где был играющим тренером. Позже — игрок команды ветеранов «Заря-КАДВИ» и тренер первой команды, выступающей на первенствах Калуги и области.

Достижения

Командные 
 «Локомотив» (Калуга)
 Победитель чемпионата РСФСР (1): 1977

 «Буковина» (Черновцы)
 Победитель Второй лиги СССР (1): 1990
 Серебряный призёр чемпионата УССР (1): 1989

 «Турбостроитель» (Калуга)
 Победитель Третьей лиги России (1): 1995

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата Украины
 Сайт ФК «Буковина»
 Футбол Украины. История и статистика

Футболисты СССР
Футболисты России
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Локомотив» Калуга
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Турбостроитель» Калуга
Игроки ФК ГБК
Игроки ФК «Торгмаш»